Der Federation Cup 1985 (ab 1995 Fed Cup) war die 23. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 6. bis 14. Oktober im Nagoya Green Tennis Club in Nagoya, Japan. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und den Vereinigten Staaten gegenüber, das die Tschechoslowakei mit 2:1 gewann.

Qualifikation 
Datum: Oktober 1985
Austragungsort: Nagoys Green Tennis Club, Nagoya, Japan
Belag: Hart

Weltgruppe

Finale

Tschechoslowakei – Vereinigte Staaten

Trostrunde 
Datum: Oktober 1985
Austragungsort: Nagoys Green Tennis Club, Nagoya, Japan
Belag: Hart

Weblinks 
 Fed Cup 1985

1985
Tennisturnier 1985
Tennisturnier in Nagoya